Llenguatge CLU (de l'abreviació en anglès de Cluster), llenguatge de programació creat per Barbara Liskov
 Codified Likeness Utility, programa informàtic fictici protagonista de la pel·lícula Tron
 Gen CLU, gen que codifica la clusterina
 CLU també és l'acrònim per a inscripcions de la tribu romana Clustumina